Miejscowości w USA:
 Ensley – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Escambia
Gminy w USA:
 Ensley (ang. Ensley Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Newaygo